Słowo Hedda może oznaczać:

 Hedda (film) – brytyjski dramat filmowy z 1975 roku
 Święty Hedda – święty, średniowieczny biskup Winchesteru